Франк Хёрдлер (; 26 января 1985, Бад-Мускау, ГДР) — немецкий хоккеист. Амплуа — защитник. Игрок клуба «Айсберен Берлин». Выступал за сборную Германии по хоккею.

Карьера 
Хёрдлер начал свою профессиональную карьеру в клубе VER Selb в 2001 году. На тот момент клуб выступал в низшой немецкой лиге (Oberliga). Во втором своем сезоне за клуб VER Selb, Хёрдлер стал постоянно выходить на лед и начал показывать достойные результаты для своего возраста. В 2003 году перешёл в клуб первой немецкой лиги (DEL) Айсберен Берлин. Первые два сезона играл в основном за молодёжную команду, периодически играя в основной. Но постепенно закрепился в основном составе. А с 2006 года периодически стал привлекаться в национальную сборную Германии. В составе Айсберен Берлин пять раз становился чемпионом первой немецкой лиги (DEL) (2005, 2006, 2008, 2009. 2011). Так же является Обладателем Европейского трофея (2011).

В составе национальной сборной Германии участник чемпионатов мира 2006 (дивизион I), 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионата мира 2004 (дивизион I). В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 2002 и 2003 (дивизион I).

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года